partido de Vicente López, municipalitat a la província de Buenos Aires (Argentina)
 barri de Vicente López, barri a la província de Buenos Aires (Argentina)
 Biografies:
 Vicente López Carril (La Corunya, 1942 - Gijón, 1980), ciclista espanyol professional entre 1965 i 1979
 Vicente López Copete (Badajoz, 1914 - Madrid, ?), botxí de les audiències territorials de Barcelona, Aragó i Navarra 
 Vicente López i Planes (Buenos Aires, 1785 – 1856), escriptor i polític argentí que va exercir la presidència
 Vicente López o Vicent López i Portaña, pintor del Neoclassicisme
 Vicente López Puigcerver (València, 1844 - Madrid, 1911), militar i polític espanyol
 Vicente López Rosat (1925 – 2003), metge i polític valencià, alcalde de València de 1969 a 1973
 Vicente López Tovar (Madrid, 1909 - Tolosa de Llenguadoc, 1998), militar, polític i guerriller antifranquista